Серге́й Ани́симов:
 Анисимов, Сергей Владимирович (род. 1973) — российский медик и писатель.
 Анисимов, Сергей Иванович (1934—2019) — российский физик.
 Анисимов, Сергей Максимович (1911—?) — советский футболист.
 Анисимов, Сергей Михайлович  (род. 1951) —  советский, российский, польский учёный, доктор технических наук.
 Анисимов, Сергей Николаевич (род. 1932) — тракторист, заслуженный механизатор Карельской АССР, Почётный гражданин Республики Карелия.
 Анисимов, Сергей Павлович (род. 1990) — российский футболист.
 Анисимов, Сергей Сергеевич (1876—1948) — русский писатель, публицист, исследователь Кавказа.
 Анисимов, Сергей Фёдорович (1922—2005) — советский философ, специалист в области этики и аксиологии. Примечания